Německé jméno Fraunhofer může označovat:

 Joseph von Fraunhofer – německý optik, fyzik a astronom
 Fraunhoferův ohyb
 Fraunhoferova difrakce
 Fraunhofer (planetka)
 Fraunhofer institut – výzkumný ústav, vlastník mp3 technologie
 Fraunhofer (kráter) – kráter na Měsíci
 Fraunhoferovy čáry